Swainocythere är ett släkte av kräftdjur. Swainocythere ingår i familjen Cytheruridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Swainocythere